Erato (geslacht), een geslacht van slakken
 Erato (muze), een figuur uit de Griekse mythologie
 Erato (nimf), een nimf uit de Griekse mythologie
 K.E.S.M. Erato, een Nederlandse muziekvereniging
 Erato (plant), een geslacht van composieten
 Erato (label), een platenlabel